Deram Records — британский лейбл звукозаписи, основанный в 1966 как дочернее отделение британского лейбла  Decca Records. 

Лейбл Deram Records активно функционировал с момента своего основания до 1979 года, после которого занимался в основном переизданиями.

Дискография синглов
Знаком # отмечена позиция в британском чарте синглов (UK Singles Chart).

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1977

1979

1980

1981 — 1990

Примечания

Ссылки 
 Deram Records from BSN Pubs
 A discography of American Deram singles
 A discography of Canadian Deram releases

Лейблы звукозаписи Великобритании